Cele două orfeline  se poate referi la:

 Literatură
 1874 Cele două orfeline (Les Deux Orphelines) – piesă de teatru de Adolphe d'Ennery și Eugène Cormon;
 1892 Cele două orfeline – roman după piesa de teatru de Adolphe d'Ennery și Eugène Cormon;

 Film
 1910 Cele două orfeline (Les deux orphelines) – film de scurtmetraj mut, regia Albert Capellani;
 1921 Cele două orfeline (Orphans of the Storm) – film de D. W. Griffith;
 1933 Cele două orfeline (Les deux orphelines) – film de Maurice Tourneur;
 1942 Cele două orfeline (Le due orfanelle) – film de Carmine Gallone;
 1954 Cele două orfeline (Le due orfanelle) – film de Giacomo Gentilomo;
 1965 Cele două orfeline (Les deux orphelines) – film franco-italian după romanul omonim, regia Riccardo Freda
 1981 Cele două orfeline (Les deux orphelines) – film francez, regia Gérard Thomas